

Geografia
 Isola di Riou – isola francese disabitata situata a sud di Marsiglia

Persone
 André Riou (1915-2005) – allenatore di calcio francese
 Charlotte Jeanne Béraud de La Haye de Riou (1738-1806) –  nobildonna francese
 Édouard Riou (1833-1900) – pittore e illustratore francese. 
 Rémy Riou (1987) – calciatore francese
 Rudy Riou (1980) – calciatore francese